Gampadels ist die Bezeichnung mehrerer geographischer Objekte:

Orte in der Gemeinde Tschagguns im Montafon (Vorarlberg, Österreich):
 Gampadelsalpe (etwa auf )
 Gampadelstal

sowie:
 Gampadelsbach
 Kraftwerk Unterstufe Gampadels ()
 Kraftwerk Oberstufe Gampadels ()